HMS Uttern har flera fartyg döpts till i svenska flottan:

HMS Uttern 24, sjösatt 1672
HM Uttern (1918), ubåt sjösatt 1918.
HMS Uttern (1958), ubåt sjösatt 1958.

Anmärkning